Белая Роща:

 Белая Роща — посёлок в Ужурском районе Красноярского края.
 Белая Роща — локация в игре Half-Life 2: Episode Two.